Чемпионат Румынии по футболу 1977/1978 годов — 61-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1977/1978
Румыния
Румыния
Спорт в Румынии в 1977 году
1978 год в Румынии